Liceul Teoretic „Elena Alistar” este un liceul din Sectorul Botanica, Chișinău. Actualmente în liceu învață peste 1000  de elevi și activează circa 60 de profesori.

Liceul poartă numele primei femei care a făcut parte din Sfatul Țării din Basarabia .

Note 

Licee din Chișinău